Мисс Интернешнл 1998 () — 38-й международный конкурс красоты Мисс Интернешнл, проведённый 26 сентября 1998 года в Токио (Япония), который выиграла Лиа Борреро из Панамы.

Финальный результат

Специальные награды

Участницы 

 — Мария Фернанда Ортис
 — Анушка Шерица Лю Чжэнь Тай
 — Кэтрин Луис О'Брайен
 — Лилиана Пенья Гуачалья
 — Адриана Уртадо Новелья
 — Чо Хеён
 — Санта Индрис Токай
 — Марианна Панайоту
 — Сорангель Ферсобе Матос
 — Колетт Сентено Глэйзер
 — Пииа Хартикайнен
 — Патрисия Спехар (Universe 97) 
 — Фиона Амманн
 — Мелани Девина Джоунз 
 — Элени Плиацика
 — Лори-Энн Ли Медейрос
 — Мэгуми Тайра
 — Венди Суяпа Родригес
 — Натали Нг Маньянь
 — Шветха Джайшанкар
 — Гюдбьёрг Сигридюр Херманнсдоуттир

 — Галия Абрамов
 — Лига Граудумниеце (World 97)
 м Ана Биновска
 — Карина Патрисия Мора Новело
 — Соня Паласиос Пангелинан
 — Бьорг Софи Ловстад
 — Илона Мэрилин ван Велдхёйзен (World 99)
 — Лиа Виктория Борреро Гонсалес (Top 6 Universe 97)
 — Мария Фабиола Ройг Эскандриоло
 — Мелисса Миранда Квиньонес
 — Агнешка Осинска
 — Исилиа Силва Беренгел (World 97 & Universe 98)
 — Петра Фалтынова (Universe 99) 
 — Маймуна Диалло
 — Судха Менон
 — Мартина Калманова
 — Ванесса Ромеро Торрес
 — Мануэлла Наду Лоусон-Боди
 — Неджла Куниали
 — Сенай Акай
 — Дэниэла Коссан Монкур
 — Сьюзан Паэс

Не участвовали 
 — Джеральдин Джульет
 — Луизеани Альтенхофен
 — Жаклин Негрон

См. также 
 Мисс Мира 1998
 Мисс Вселенная 1998

Ссылки 
Официальный сайт «Мисс интернешнл»
Мисс интернешнл — 1998

Мисс интернешнл
События 26 сентября
Сентябрь 1998 года
1998 год в Японии
История Токио